Prin arhitectura elvețiană sunt considerate construcții situate în Elveția, precum și cele rezultate din activitatea elvețienilor în străinătate.

Clădirile de pe teritoriul Elveției moderne au diferite perioade istorice pe care le avem urme afară la neolitic și, între I st  secol și IV - lea  secol , primele colonii romane militare, inclusiv cele ale Colonia Julia Equestris și de Colonia Augusta Raurica . În Evul Mediu s-a dezvoltat creștinismul. Primele clădiri religioase au fost înființate în jurul valorii de 350 în Geneva și în 381 în Octodure . Abația teritorială Saint-Maurice d'Agaune a fost fondată în anul 515. Familiile dinastice asigura dominația lor prin castele fortificate . Noi orașe apar după primul mileniu al erei creștine și se multiplică la sfârșitul XII - lea  lea și mai ales în al XIII - lea  secol . Casele private, piatră, devin mai frecvente din secolul  al XIV- lea . Casa țărănească, uneori în lemn, alteori în piatră, variază în arhitectură în funcție de spațiile naturale (Alpi, platou și Jura). În XIX - lea  secol , revoluția industrială a transformat profund orașele și stilul de viață al locuitorilor săi: ziduri antice defensive și porțile orașului sunt sacrificate. De inginerii sunt o nouă elită , responsabil pentru dezvoltarea de comunicații (drumuri, căi ferate, vapoare cu aburi) și direcționarea remediere mare. În Elveția de limbă franceză, Guillaume-Henri Dufour , Adrien Pichard și Ignace Venetz sunt printre primii ingineri cantonali responsabili pentru acest tip de lucrări (planificare urbană, drumuri și poduri). După deschiderea Școlii Speciale din Lausanne (fondată în 1853, prima școală de inginerie din Elveția de limbă franceză), Politehnicul din Zurich a fost inaugurat în 1855. Directorul acestei din urmă instituții, Gottfried Semper , a predat arhitectura acolo. marca sectorul clădirilor publice cu stilul său neoclasic .

Mulți arhitecți din sudul Elveției au practicat Renașterea și Barocul în Italia și Europa: Pietro Antonio Solari , Pietro Lombardo , Domenico Fontana , Carlo Maderno și Francesco Borromini, de exemplu. În XX - lea  secol , Le Corbusier arhitectul din La Chaux-de-Fonds , este unul dintre principalii reprezentanți ai mișcării moderne . Organizat de Le Corbusier, Hélène de Mandrot și Sigfried Giedion , primul congres internațional de arhitectură modernă (CIAM), a fost format în Elveția la Château de La Sarraz în iunie 1928 . La începutul XXI - lea  secol mulți arhitecți elvețieni au o reputație internațională: Mario Botta , Diener & Diener , Herzog & de Meuron , Peter Zumthor , printre altele. Unii, precum Bernard Tschumi , își fac cariera în străinătate.

Zidul din jur al Murtenului .

Bursa de la Zurich (1930).

Construcție pentru Expo'02.

Protoistorie 
Satul lacului neolitic Gletterens

În timpul neoliticului , populațiile platoului elvețian practicau deja agricultura. Satele sunt construite lângă lacuri și pâraie și sunt formate din case dreptunghiulare cu pardoseală , cu ziduri din ramuri împletite și căptușite cu cob . Am remarcat prezența podelelor din lemn și a multor grămezi, precum și a palisadelor din jurul satelor. Deoarece nenumărate palafittes descoperite în timpul săpăturilor arheologice ale XIX - lea  secol , se credea că satele preistorice au fost construite pe platforme mari , cu vedere la apă. Acest lucru a dat naștere conceptului de oraș pe malul lacului . Cercetările din secolul  al XX- lea , însă, arată că această noțiune este greșită, deoarece aceste clădiri nu erau în mod constant pe apă, ci în câmpiile inundabile. Prin urmare, aceste case sunt construite pe podele ridicate pentru a se proteja de inundații. Istoricii folosesc acum termenul „sate de coastă”.

Dintre aceste populații, civilizația Cortaillod s-a așezat pe malul lacului Neuchâtel , între 4500 și3500 î.Hr. J.-C.și lasă multe vestigii care au fost descoperite pe și în apropierea comunei Cortaillod . În Elveția centrală, găsim civilizația Egolzwil și în est civilizația Pfyn , între 3700 și 3500 î.Hr. J. - C. , care se află la originea culturii Horgen de pe malul lacului Zurich . 

Satele preistorice pot fi găsite și în regiunile muntoase din Grisons și Valais .

În epoca bronzului , între 1800 și750 î.Hr. J.-C., se găsește la marginea lacurilor din Hallwyl și Zug construcții realizate cu trunchiuri pătrate de conifere ( scânduri ) și satele protejate de șanțuri și terasamente (în Fricktal de exemplu).

Reconstrucția unei case de pescari cu o barcă în Laténium

Civilizația din La Tène s-a dezvoltat în perioada cuprinsă între 480 și30 î.Hr. J.-C. ; își ia numele din săpăturile arheologice de la capătul estic al lacului Neuchâtel , vizibil în Laténium . Multe triburi celtice se așează pe platoul elvețian. Primele centre de tip urban, oppida ( Oppidum ), au fost organizate în raioane, cu specializări artizanale (fierari, ceramiști printre altele), producția de bani, spații pentru cult și sanctuare. Aceste oppide sunt fortificate de o puternică zid de pământ întărit cu pardoseli din lemn și piatră uscată. Printre aceste popoare, helvetienii , s-au stabilit pe platoul elvețian din100 î.Hr. J.-C., părăsesc teritoriul lor în 58 î.Hr. J.-C.să fugă de germani și, înainte de a pleca, să-și ardă orașele. Se estimează că au fost o duzină. Principalele rămășițe ale oppidumurilor cunoscute se găsesc pe peninsula Enge din Berna (Brenodurum) și pe situl Gasfabrik din Basel .

Perioada romană 
Coloana romană de la Nyon.

Perioada romană va dura I st  sec  î. BC până în secolul  al IV- lea . Primele colonii militare din Colonia Julia Equestris , cu sediul în Nyon și Colonia Augusta Raurica marchează începutul romanizării teritoriului, atașat provinciei romane a Galiei, Belgia . Romanii au fondat apoi Vindonissa mai ales Aventicum , care devine treptat capitala de romane Helvetia și politică, religioasă și economică la începutul II - lea  secol . Aventicum a fost apoi tras după un plan de șah cu sferturi (insulae) , de aproximativ 75 × 110  m . Două străzi principale de 9 metri lățime se intersectează perpendicular și alte străzi mai înguste separă cele 48 de cartiere. Orașul are un forum, o piață publică mare și băi termale. Primele case, datand din vremea lui Tiberius (timpuriu I st  sec ), se amestecă rame din lemn si cherestea teren. Unele cartiere sunt reconstruite în piatră, în timp ce altele sunt construite din cărămizi din lemn și noroi și uneori decorate cu tablouri de calitate. Pragurile și coloanele sunt adesea în molasă.

Evul Mediu 
Kramgasse din Berna cu Zytglogge și o fântână în prim-plan

După abandonarea limesului de către Imperiul Roman în 260 , alamanii (păgânii) și burgundienii (deja creștini) împart teritoriul, cu excepția Ticino și Rhaetia, care rămân sub influența romană. Între VI - lea  secol și VII - lea  secol , în Elveția merge în mâinile francii care dezvolta creștinismul.

Din 1033 și atașamentul Regatului Burgundiei , întreg teritoriul elvețian face parte din Sfântul Imperiu Roman, unde ordinea ierarhică se bazează pe un sistem feudal .

Burgundienii au construit palate și biserici din piatră, în timp ce casele rezidențiale erau din lemn. Alamanii, pe de altă parte, s-au stabilit în case de lemn în sate sau ferme izolate, evitând orașele romane și creștine. Odată cu carolingianul , secolul  al VIII- lea , apar primele castele și palate.

Aglomerări precum Zurich , St. Gallen , Payerne și Schaffhausen au fost organizate în jurul palatelor regale și al claustrelor, favorizând înființarea meșterilor și a piețelor. Au fost ridicați la rangul de oraș. Comerțul transalpin de-a lungul Rinului și San Bernardino , aglomerările din Coira (stația vamală din secolul  al X- lea ), Constanța, Stein , Schaffhausen și Basel au primit privilegiile acordate orașelor în secolul  al XI- lea .

Principalele familii dinastice sunt Lenzboug , Kybourg , Zähringen , Habsbourg , Savoy , contele Frohburg, Neuchâtel, Rapperswil, Toggenbourg și Werdenberg precum și domnii Sax. Episcopii și superiorii mănăstirilor sunt apoi și stăpâni puternici .

Noi orașe mici, fondate de aceste familii dinastice, apar în secolul  al XII- lea . Acestea sunt situate de preferință în punctele de joncțiune ale drumurilor majore, în locuri care controlează cursurile de apă, într-o buclă a râului sau la marginea unui lac. Fribourg (1157), Morat (1170) și Berna (1191) au fost fondate de Zähringen. Frohburgii au fondat Liestal , Olten și Aarburg în special. Kybourg-urile au fondat Diessenhofen (1178), Aarau (1240) și Lenzburg (1240), de exemplu. Habsburgii au găsit Baden și Bremgarten . Savoia a fondat Aigle (1231), Morges (1286), Rolle (1319), Romont și Yverdon . Episcopii din Basel au fondat Bienne , Laufon , Porrentruy , Saint-Ursanne și La Neuveville . Episcopii Constanței au fondat Bischofszell și Neunkirch . Ulterior, orașele încearcă să obțină imediatitatea imperială pentru a putea dispune de ele însele.

Din secolul  al XV- lea există puține orașe noi. Cea mai mare este Basel, cu 15.000 de locuitori.

Clădiri religioase 
Mănăstirea benedictină din Saint-Jean-des-Soeurs

Catedrala din Basel

Stabilitatea adusă de franci face posibilă extinderea creștinizării la țară. Limitele dintre eparhii sunt fixate treptat permițând construirea primelor clădiri creștine pe teritoriul Elveției la Geneva (în anul 350 aproximativ), în Octodurus (în anul 381 ).

Primele mănăstiri sunt mănăstirea teritorială Saint-Maurice d'Agaune (fondată în 515) și mănăstirea Saint-Gall (613) unde, pe vremea lui Gall , casele călugărilor erau apoi grupate în dezordine în jurul bisericii . Apoi găsim mănăstirea Moutier-Grandval (640) și mănăstirea Einsiedeln (934). Odată cu perioada carolingiană , clădirile sunt monumentale. Printre acestea putem găsi mănăstirea benedictină din Saint-Jean-des-Sœurs (780), Catedrala din Basel (între 805 și 823) cu cele două turnuri ale sale sau Abația Sf. Gall cu biblioteca sa (820 -830).

Arhitectura romanic este prezent în vestul Elveției și Valais, în special cu mănăstirea Romainmôtier , The Manastirea Payerne (965). Cele cistercieni vor construi Abația Hauterive (1138) și cea a Bonmont .

Cu arhitectura gotică, orașele sunt dotate cu catedrale, simboluri ale puterii, precum cele de la Geneva , Lausanne , Fribourg sau Berna .

Spalen Poarta din Basel

Castele și fortificații 
Turnul rezidențial Hospenthal

Familiile dinastice își asigură stăpânirea de castelele fortificate care servesc atât ca locuință, cât și ca mijloc de apărare. Locațiile lor sunt alese în funcție de considerațiile de poziție strategică sau de posibilitatea de a monitoriza peisajul înconjurător; de exemplu, castelul Nidau este la marginea unui drum, cel al lui Chillon înconjurat de apă, cel al Lenzbourgului pe o înălțime și castelul din Mesocco este desenat pe un promontoriu stâncos, cu excepția unei văi. Cea mai simplă formă a castelului este turnul rezidențial izolat ca în Hospental . Doar câteva castele mari aveau o clădire rezidențială cu o sală și o capelă separate , cum ar fi castelele Berthoud , Chillon, Kybourg sau Mesocco. 

Nobilimea faptul că nu a câștiga de durată, de cele mai multe mii de castele pe care Elveția au datat XI - lea  lea și prima jumătate a XII - lea  secol . Din secolul  al XIV- lea , puterea schimbă treptat feudalii în orașe. Castelele sunt demontate, renovate sau transformate. Chillon și-a văzut turnurile ridicate după 1375, castelul din Lucens a fost reconstruit în 1476, castelul din Neuchâtel a fost extins în stil baroc. Fortificatiile orașului Bellinzona sunt întărite de un zid și noi castele , realizate între XIII - lea și al XV - lea de  secole finaliza Castelgrande ( X - lea și XI - lea  secole). Acest set este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Castelul Vulturului

În cantoanele elvețiene se extind suveranitatea lor. Ei transformă castelele în bailiwicks: Trachserwald (1408), castelul Thun (1429), castelul Aigle (1475) de exemplu. În plus, vechii stăpâni care și-au păstrat drepturile și-au transformat și castelele, precum cel al lui Frauenfeld .

Orașele sunt înconjurate de apărare. În secolul  al XV- lea , orașele în creștere, zidurile noi precum Basel și Berna, includ suburbiile, astfel încât ușile și zidurile vechi sunt acum în centrul orașelor precum Zeitturm Zug sau Zytglogge Bern. Orașele situate la capătul lacurilor (Geneva, Lucerna ) își întăresc apărarea pe partea lacului. Wasserturm și Kapellbrücke în Lucerna sunt exemple.

Clădiri civile 
Casă cu jumătate de lemn și arcade în Werdenberg (municipiul Grabs )

Până în secolul  al XIV- lea, casele erau obișnuite în lemn în cherestea , scânduri, trunchiuri ridicate vertical și apoi zăbrele și doar monumentele bisericii erau elegante.

Odată cu creșterea populației în interiorul zidurilor orașului, spațiul se epuizează. Etajele superioare sunt construite în corbel , atelierele și magazinele au loc în fața caselor. Arcadele apar mai ales la Berna, Zurich și în estul Elveției . În aceste condiții și cu construcția de lemn, incendiile sunt frecvente. Din 1280, s-au promulgat decrete pentru reducerea riscului de incendiu, deoarece la Zurich obligația de a acoperi acoperișurile cu țiglă și de a reconstrui parterele în zidărie. Piatra a fost esențială și la Basel după cutremurul din 1356 , dar se va remarca faptul că în Elveția francofonă și italiană, continuitatea construcției de piatră este atestată încă din Antichitate.

Distincția dintre spațiul privat și cel public este din ce în ce mai dificilă, iar orașele trebuie să facă față problemelor de igienă. Construim din ce în ce mai mult în înălțime, dezvoltăm piețe și străzile principale sunt lărgite. Alimentarea cu apă este îmbunătățită cu fântâni publice care au fost folosite și pentru spălătorie. Primele fântâni sunt din lemn, apoi din piatră. Bern are multe, cum ar fi data fantana de piata al XIV - lea  secol . În Basel, fântâna Saint-Urbain datează din 1448, iar în Fribourg fântâna Samaritaine datează din 1552. Străzile pietruite sunt rare, Basel este primul oraș care și-a acoperit străzile cu pietre din 1387.

Casa zum Rüden din Zurich, în 1898.

La Haus zum Ritter în Schaffhausen.

Din secolul  al XV- lea apar case profane , de piatră gotică de stil . Acestea sunt rezervate nobilimii locale, demnitarilor Bisericii, precum și comercianților bogați. De exemplu, Grimmenturm de la Spiegelgasse din Zurich sau casa Tavel din Geneva, precum și numeroase turnuri din Schaffhausen și Basel. În timp ce în limba germană a Elveției pereții sunt adesea realizate din moloz și adesea acoperite cu un plasture, în special în nord - estul Elveției, cu podele jumătate timbered și ferestre Oriel , în franceză a Elveției, Freestone este utilizat , de preferință , cu cornise. Între etaje.

Casa tipică este formată dintr-o clădire din piatră cu trei sau patru etaje care se ridică dintr-un teren îngust și profund (chesal). Parterul este dedicat unei funcții profesionale, iar etajele superioare locuințelor. Prevederile se află în mansarde . În perioada goticului târziu, secolul  al XV- lea , ferestrele sunt acum căptușite cu ferestre și devin elemente prospere (ferestrele alăturate cu umpluturi , de exemplu la Fribourg).

Unele case reprezentative: Haus zum Rüden (1348) din Zurich, Bischofshof (1450) , cu o capelă privată, Domhof și Engelhof (1477) în Basel, Sässhaus de Bartlome mai (1515) în Berna ( Kesslerstrasse ), The Haus zum Ritter în Schaffhausen , Stüssihof zum Königsstuhl (1425), hotelul Ratzé (1583-1586) din Fribourg și casa Serodine (1620) din Ascona .

Primăria Basel .

Primul hotel de oraș datează din secolul  al XV- lea . Camerele de consiliere sunt puternic decorate: pereți și tavane sculptate ca în Aarau, Basel și Zug, vitralii ca în Baden și Basel sau picturi murale ca în Basel și Geneva Cea mai veche primărie este cea din Berna (1406). Cea din Fribourg a fost ridicată în 1501-1502, de Hans Felder. Are un acoperiș enorm cu coarde, un turn circular devenind octogonal, cinci clopotnițe și un pridvor acoperit cu rampă dublă.

Primăria din Basel (1504-1514) are trei părți construite succesiv, partea centrală originală are trei arcuri care duc la curtea interioară, una dintre fațade este decorată cu un ceas. Fațadele sale roșii sunt caracteristice. Camera Consiliului de Stat este decorată cu lemn și vitralii. Hans Holbein pictase o pictură murală (care acum a dispărut). Primăria a fost probabil construită după planurile arhitectului Ruman Rémy Faesch (născut în jurul anului 1460 - decedat în jurul anului 1534), apoi extinsă între 1606 și 1608. Între 1898 și 1904, în același timp cu extinderea pieței, clopotnița a fost ridicată.

Case rustice 
Casa țărănească este clădirea principală a fermei, care include și clădiri agricole. Diversitatea ridicată a spațiilor naturale din Elveția se reflectă în materialele de construcție (foioase, conifere, piatră, lut, paie) utilizate în Evul Mediu. Separarea construcției operațiunilor de habitat a fost inițial regula: diferitele activități rurale se desfășurau în clădiri separate, agregarea (ferma multifuncțională Dreisässenhäuser germană) răspândită încă din secolul  al XI- lea .

Evoluție din Evul Mediu 
Locul de naștere al lui Ulrich Zwingli în Wildhaus 

Locul nașterii lui Nicolas de Flue în Flühli

În primele zile, construcțiile erau în scânduri Ständerbäuten , spațiile fiind umplute cu paie sau acoperite cu lut, în majoritatea zonelor platoului. În prealpii  nordici , unul construit în Blockbau , case în trunchiuri de conifere solide dezbrăcate de scoarță cu îmbinările umplute cu mușchi. Mai târziu, am început să mărunțim lemnul cu un topor pentru a îmbunătăți îmbinările, iar în Evul Mediu târziu, lemnul a fost modelat cu un ferăstrău Strickbau . În văile alpine din apropierea regiunilor sudice, unde se construiește în piatră, există casele Gotthard construite din lemn pe un soclu de piatră.

La est și nord - est a tarii, dezvolta case timbered, în timp ce în partea de nord și construcția de piatră la vest se întinde de la XI - lea și a XII - lea  secole . La sud de Alpi, construim în piatră uscată. În contrast, lemn de construcție a continuat pe platoul central Aargau și Berna până la XIX - lea  secol .

Acoperișurile din Alpi și din prealpii nordici sunt realizate din șindrilă  Satteldach , adesea grea cu pietre. Pe platou, acoperișurile îndoite sunt realizate din paie sau stuf sau tavillon . În nordul Ticino, acoperișurile sunt realizate din pietre așezate pe un cadru de trunchiuri de copaci. În sudul Ticinoului, precum și în Elveția de limbă franceză, se folosesc plăci goale. 

Printre puținele case care s-au păstrat încă din Evul Mediu, putem menționa locul de naștere al lui Ulrich Zwingli în Wildhaus , format din trunchiuri de copaci pătrate și locul de naștere al lui Nicolas de Flue în Flühli .

Diferite tipuri de case regionale au apărut la XIII - lea  lea sau al XIV - lea  secol . În bucătării, hote și coșuri de fum au apărut doar în XVII - lea  secol , chiar și în secolul al XIX - lea  secol în regiunile sărace. Sobe eficiente închise înlocuiesc focul deschis al locuințelor . Casele rurale din nordul și centrul Alpilor aveau cel mai târziu din secolul  al XIV- lea o cameră încălzită de o sobă.

Diversitatea regională 
Case din Ticino în Sonogno

Casa Walser din Splügen

În văile alpine izolate, de exemplu, văile superioare ale Ticino, Valais și Graubünden ( Walser ), construcția tipică este Gotthardhaus ( casele Gotthard ), care este o construcție din lemn Blockbau , așezată pe un soclu de piatră care înconjoară pivnița și bucătăria care poate fi, de asemenea, întâlnite în regiunile alpine franceză și austriacă. 

Casa Valais este un Blockbau tipic în centrul Valais și Val d'Hérens . Acestea sunt turnuri cu mai multe etaje care găzduiesc mai multe familii care formează un clan. O parte este caramizata pana la acoperis pentru a permite instalarea mai multor seminee. Acoperișul de șa foarte plat Tätschdach este greu de pietre. Casa Obergoms (1718), situată în Selkingen , este un exemplu.

În Ticino, casa alpină construită în moloz brut înlocuiește Gotthardhaus  : casa Ticino este în întregime în gneis disponibilă la fața locului, precum și cu var , uneori fără mortar . Acoperișurile sunt realizate din plăci de piatră așezate pe un cadru de trunchiuri de copaci. Singurele alte elemente din lemn sunt balcoanele și balustradele utilizate pentru uscarea fructelor.

Casă engadină din Guarda

Casa Engadin cuprinde să locuiască și să lucreze sub un singur acoperiș. În Guarda sunt exemple ale XVII - lea  secol caracteristicile acestei clădiri. Cadrele de ferestre înclinate, precum și fațadele decorate cu picturi murale și Sgraffito .

Unic în Elveția, în Brusio în valea Poschiavo , găsim Crott , construcții rotunde din pietre suprapuse fără lemn sau mortar de până la 4 metri diametru și care servesc drept depozit.

Fermă în Frütigen Oberland Bernez în Adelboden

Casă în Sempach

În Oberland Bernez și Simmental, casele țărănești sunt lemn masiv prelucrat la fierăstrău, Strickbau sau cherestea pătrată, tăiate cu un topor, decorate cu sculpturi din lemn și picturi (în special în secolul  al XVIII- lea . Stöckli sunt cabane mici în care țăranii își petreceau vechea vârstă în timp ce generațiile mai tinere preluau funcționarea și locuința fermei principale. În estul și centrul Elveției, pantele acoperișului sunt mai abrupte, iar ferestrele sunt prevăzute cu copertine mici ( Klebedächer ) ca protecție împotriva ploii. Appenzell, soclurile de la parter sunt prevăzute cu ferestre, deoarece sunt locuri de muncă, găzduiesc războinicele. 

Ferma Emmental

Casă cu jumătate de lemn din Schaffhausen

La țară Bernese Podișul elvețian , fermele sunt echipate cu acoperișuri uriașe târtița care la XVII - lea  secol , sunt reduse la dealuri și jumătate sau bavuri numite „lame“ pentru a instala o galerie și ferestre continue cu vedere spre dormitoare. Ramele sunt decorate cu motive sculptate. Cele Aargau cabane stuf  sunt tipice platoului central. Puține dintre case își păstrează încă acoperișurile din stuf. Pereții sunt din scânduri de brad. Pe platoul estic și în Zürich, construcțiile sunt pe jumătate , ale căror părți vizibile din lemn sunt vopsite în culori vii. Spațiile sunt umplute cu zidărie de piatră vopsite în alb. În nord-vestul Elveției și pe platoul elvețian de limbă franceză, fermele multifuncționale ( Dreisässenhäuser ) sunt construite în piatră. 

Casa țărănească din La Chaux-de-Fonds

În fermele Jura , cu multiple utilizări, au mari fronton fatade în întregime din piatră de var tencuite. Ferestrele sunt încadrate în dimensiuni și piatră, până în secolul  al XVII- lea , decorate cu motive gotice sau renascentiste . Acoperișurile șa sunt înclinate ușor și au un dispozitiv pentru a ține zăpada.

La sud de Alpi, regiunea Mendrisio este situată în câmpia Po . Fermele sunt de tip lombard și grupează mai multe clădiri cu fațade tencuite. Ferma La Pobbia, din Novazzano , este o proprietate mare administrată de mai multe familii. Setul cuprinde mai mult de 50 de camere de zi și de operații, are o lungime mai mare de 44 de metri și galerii de logii . Acoperișurile sunt acoperite cu țigle.

Renaștere 
Mișcare arhitecturală care a început în Italia în secolul  al XIV- lea ca reacție la supraîncărcarea arhitecturii gotice , Renașterea se răspândește în Europa , unde coexista în general cu arhitectura gotică. Această arhitectură se caracterizează prin arcade semicirculare grupate în arcade și colonade .

Renașterea italiană atinge mai întâi sudul Elveției, din 1480, în cazul în care Lugano, Mendrisio și Locarno , printre altele , depind atât de Ducatul de Milano , în Lombardia și pe anumite cantoane ale fostei Confederației sub formă de bailiwicks comune .

Renașterea Elveției italiene 
Catedrala San Lorenzo din Lugano

Mulți arhitecți din aceste bailiwicks italieni, în special din regiunea Lugano, au adoptat acest nou stil și au practicat în toată Italia și în alte părți ale Europei: câteva generații ale familiei Solari din Campione și Carona, cum ar fi Pietro Antonio Solari, care a participat la construcția Domul din Milano și a condus construirea mai multor turnuri din Moscova Kremlin (1490), alți membri ai familiei Solari a participat la construirea Charterhouse Pavia . Familia Lombardi, Pietro Lombardo , Ca 'Dario din Veneția și fiii săi Antonio și Tullio au lucrat la Veneția, Gaggini din Bissone din Genova , Tomaso Rodari din Maroggia a construit Catedrala Santa Maria Assunta din Como (1487) și Gian Gaspare Pedoni construit la Brescia .

Construcțiile din Ticino sunt mai modeste, se găsesc arcade deosebit de deschise ca în curtea castelului Muralto , vechiul Palazzo Rusca din Lugano și Colleggio Papio din Ascona . Există, de asemenea, o serie de biserici: Colegiata San Pietro e Stefano și Biserica Santa Maria delle Grazie din Bellinzona, Biserica Madonna di Ponte (1526) din Brissago, Catedrala San Lorenzo (1517) și interiorul a Bisericii Santa Maria degli Angeli (1529 - 1532) din Lugano și a Bisericii Santa Croce din Riva San Vitale.

Renașterea Elveției de limbă germană 
În aceeași perioadă, la nord de Alpi, rămâne goticul care se transformă treptat în gotic târziu cu, de exemplu, primăria Stein am Rhein (1542), Schützenhäuse din Basel (1546 și 1561), arsenalele din Lucerna ( 1567) și Solothurn (1614). Prezența corbelelor și a turelelor caracterizează casele burgheze din perioada gotică târzie. Motivele arhitecturale renascentiste au fost folosite pentru prima dată de pictori precum Hans Holbein cel Tânăr inspirat de focarele culturale germane din Augsburg și Nürnberg . Prima clădire în stil renascentist este reședința privată de la Avoyer, „Palatul Ritter” (1556) din Lucerna, proiectat de arhitectul ticinez Domenico Solbiolo del Ponte . Fațada este scobită în mod florentin. Palatul Ritter a servit drept model pentru Primăria din Lucerna construită în 1600 de Antoni Isenmann.

La Basel se află Geltenzunft (1578) și Speisshof (1580) cu arcade la parter deschise, inițial colonade în ordinea clasică vitruviană sau motiv Palladio pentru Speisshof .

În nord-estul Elveției, elementele renascentiste sunt combinate cu stilul unei case gotice cu un fronton tăiat în niveluri, cum ar fi Grosshaus din St. Gallen (1590, acum primărie) sau arsenalul din Schaffhausen (1617, sediul actual al guvernul).

Renașterea Elveției francofone 
Rampa Primăriei din Geneva

Fost hotel Ratzé din Fribourg

În vestul Elveției, reforma care afectează Neuchâtel și Geneva se răspândește , ceea ce va crește legăturile cu Confederația. În plus, Pays de Vaud a fost cucerit de bernezi în 1536. Primele clădiri în stil renascentist datează din 1520 la seignury-ul din Gruyères.

Turnul pătrat din curtea primăriei din Geneva (1555) de Pernet Desfosses este o clădire tipică de tradiție franceză în piatră liberă. Conține rampa de acces care duce la sala Sfatului celor două sute .

În Neuchâtel, Halele construite în 1573 de Laurent Perrot , au turnulețe poligonale și portaluri cu frontoane foarte decorate. Castelele Auvernier , Cressier și Peseux au forme arhitecturale similare. Ușile renascentiste sunt realizate la castelul din Porrentruy

Hotelul Ratzé (1581-1583) din Fribourg, numit după căpitanul Ratzé care a servit Franța, l-a chemat pe Jean de Fumal , arhitectul Lyonului , să își construiască reședința excepțională de piatră. Include în special toalete stabilite într-o turelă separată de clădirea principală și conectată la turnul scării acestuia din urmă printr-o galerie dublă de arcade înalte, ceea ce este rar pentru moment. Palatul găzduiește acum Muzeul de Artă și Istorie din Fribourg.

Stil baroc 
Biserica Saint-Charles-des-Quatre-Fontaines de Borromini din Roma

În arhitectura în  stil baroc apare la începutul XVII - lea  secol în Italia . Folosește vocabularul estetic al arhitecturii renascentiste într-un mod mai teatral, caracterizat prin opulență, cu progrese tehnice și progrese în mecanica statică , navele se lărgesc, chiar adoptă forme rotunde.

La fel ca și Renașterea, arhitecții din Ticino și văile din Graubünden de limbă italiană au răspândit barocul în Europa.

Baroc din Elveția italiană 
Biserica San Carpoforo din Bissone

Mulți dintre acești arhitecți au lucrat în Italia: Domenico Fontana (1543-1607) este originar din Melide , a lucrat la Roma în numele Papei Sixt al V-lea ridicând obeliscuri precum cel văzut în prezent în Piața Sfântul Petru din Roma . Protagonist al manierismului a făcut planuri pentru Via Sixtina și a construit Palatul Lateran , Palatul Quirinale și biblioteca Vaticanului , apoi la Napoli , fântâna Medina . Carlo Maderno (1556 - 1629), din Capolago și nepot al lui Domenico Fontana, termină naosul principal și realizează fațada bazilicii Sfântul Petru din Roma. Lui Francesco Borromini (1599-1667) din Bissone , îi datorăm arhibasilica Saint-Jean-de-Latran și biserica Saint-Charles-des-Quatre-Fontaines .

După Războiul de 30 de ani , Baldassare Longhena din Maroggia a lucrat la Veneția, în timp ce Angelini, Viscardi și arhitecții din Roveredo (Albertalli, Barbieri, Bonalini, Gabrieli, Riva, Serro și Zuccalli) au lucrat în sudul Germaniei . În ceea ce îl privește pe Domenico Trezzini, el este responsabil cu planificarea urbanistică a Sankt Petersburgului din Rusia . 

Acești arhitecți din Graubünden au construit acasă biserici de pilastru ( Madonna del Ponte Chiuso în Roveredo și Sainte-Dominique în valea Calanca 1664-1672).

Printre numeroasele construcții baroce din Ticino, Biserica Sfânta Cruce din Riva San Vitale (1588 - 1592) poate fi considerată primul reprezentant din Elveția.

În extinderea Renașterii, galeriile acoperite se înmulțesc (în Locarno Morcote și Lugano de exemplu). Ornamentele din stuc sunt raportate pe fațade ca pentru casa Borrani (1621) din Ascona și casa Rusca-Orelli din Locarno, lucrări de Giovanni Battista Serodine .

Baroc din Elveția de limbă germană 
Biserica Iezuiților din Lucerna

În Elveția de limbă germană, barocul a apărut din 1650, influențat de sudul Germaniei, apoi de Franța din 1700. Iezuiții și capucinii au jucat un rol decisiv în diseminarea principiilor arhitecturale baroce odată cu construirea de biserici ale căror clopotnițe de ceapă sunt caracteristicile: a bisericii iezuite din Lucerna , The biserica iezuit din Solothurn , mănăstirile din Pfäfers, Disentis, Rheinau, Bellelay, Saint-Urbain, Einsiedeln și St. Gallen cea mai mare parte construite între 1680 și 1780 de către arhitecți din Vorarlberg , inclusiv Caspar Moosbrugger .

Au fost create noi locuri în urma diferitelor incendii, de exemplu în Schwyz în 1642, în Stans în 1713, locul bisericii colegiale din Arlesheim (1680) și vastul loc din fața mănăstirii Einsiedeln (1745) cu scara centrală, arcadele și fântâna sa.

Arhitectura barocă seculară include primăriile, la fel ca în Zurich (1692-1700), Bischofszell (1747-1750) și Zofingue (1792-1795 de exemplu, spitale, orfelinate, case ale companiilor de filmare, pază oficii poștale, case la țară și locuințe ale orașelor .

Casele private sunt bogat decorate, cu corbeli cu un singur etaj sau cu mai multe etaje. În Schaffhausen, fațadele din piatră sunt decorate în reliefuri și decorate cu sculpturi, precum Herrenstube și Frontwagenturm (1747-1748). În St. Gallen, există mai multe din lemn bogat decorate ferestre Oriel , cum ar fi greifen (1680), Schwannen (1690) și Pelikan (1707) case . La Zurich putem cita cele două case ale breslei construite în piatră liberă și cu aspect sever: Zimmerleuten (1708) și Saffran (1719-1723). 

Vestul țării este mai mult influențat de arhitectura barocă franceză cu acoperișuri Mansart . Casele sunt îndepărtate de drumurile publice, aripile formează o curte principală separată de stradă printr-un zid sau o poartă. În ultima perioadă barocă, se pot găsi exemple ale stilului rococo .

Turnul Riedholz și bastionul Saint-Urs din Solothurn

În orașul vechi din Berna , se construiesc galerii acoperite, la fel ca în Kramgasse . Kornhaus (1711-1718) în Berna și Münsterplatz din Basel sunt în valoare de menționat. 

Orașele Geneva, Berna, Solothurn și Zurich sunt echipate cu noi fortificații capabile să reziste artileriei moderne. De bastioane ale XVI - lea  lea sunt înlocuite cu lucrări de piatră de dimensiuni acoperite cu pământ. Rămășițele centurii de fortificație baroce rămân în Solothurn , construită peste 50 de ani din 1667 și inspirată din teoriile lui Vauban . 

Gravurile lui Matthäus Merian cel Bătrân, Topografia Helvetiae publicată în 1644 la Frankfurt și apoi Helvetische Topographie de David Herrliberger reprezintă orașele de la acea vreme.

Baroc din Elveția francofonă 
Palatul de judecată din Geneva

Barocul francez este necesară în vestul Elveției la sfârșitul XVII - lea  secol . Geneva se confruntă cu o perioadă de prosperitate industrială și are multe clădiri realizate de arhitecți din Franța. Din lipsă de spațiu, am construit în înălțime ca casa Bonnet din rue du Marché construită între 1690 și 1698, care are o fațadă de proiecție centrală și pilaștri. Case cu o curte principală au fost construite din 1700 cu pietre de piatră frumoase. Joseph Abeille a construit palatul pentru Jean-Antoine Lullin (de Saussure) în 1707-1712. Jean Vennes a construit clădirea care găzduiește acum Palatul de Justiție. Jean-François Blondel a elaborat planurile pentru casa Mallet (1721) lângă catedrală și vila Ami Lullin din Genthod (1723-1730). Conacele din Rue des Granges ( nr .  2, 4, 6 și 8) sunt remarcabile, cu clădirile celor trei frați Boissiers (1720). Există, de asemenea, reședințe în parcurile din La Grange și Eaux-Vives .

Casa baronului de Werra din Leuk

În cantonul Vaud, unul dintre cei mai proeminenți artiști în a doua jumătate a XVIII - lea  secol , este Lausanne Gabriel Delagrange , care a lucrat mai multe castele, biserici si vile. În Crans ( Cantonul Vaud ) remarcabilul castel (1764 - 1768) construit de arhitectul de la Geneva Jean-Louis Bovet conform planurilor francezilor Jallier și Léonard Racle izbitește prin bogăția designului și a decorului său.

Barocul și clasicismul sunt adesea legate: putem menționa în Lausanne, în special primăria (1672-1675), de Abraham de Crousaz , vechiul spital (1766-1771), de Rodolphe de Crousaz , precum și castelele de Beaulieu și de Béthusy, ambele în jurul anului 1774, de Gabriel Delagrange , sau casa Élysée de Abraham Fraisse , în jurul anului 1780.

În Neuchâtel, Hôtel du Peyrou cu grădinile sale, construit între 1765 și 1768 de către Bernese Erasmus Ritter , este una dintre cele mai reprezentative reședințe dintre numeroasele case din această perioadă.

Fribourg și Valais sunt mai degrabă influențate de stilul germanic, ca în Fribourg casa orașului (1730) și cancelaria (1737) a lui Hans Fasel , arhitect al orașului și, în Sion, primăria (1660) și spitalul (1768) ). În Leuk, casa baronului de Werra are o curte.

Al XIX-  lea 
Construirea sălii principale a gării principale din Zurich în 1870

În XIX - lea  secol , Revoluția Industrială și economia tehnică și de transport a transformat orașele și modul de viață: gravide orașe în jurul sunt sacrificate în Berna în 1800, Zurich , în 1833, la Geneva în 1850, în Basel 1860 , în scopul de a face față exodul populației din mediul rural către aglomerările emergente și noile nevoi ale societății: ateliere, școli, hoteluri, mijloace de transport municipale. Noul stat federal (barierele vamale cantonale au căzut în 1848) au creat noi provocări pentru meseriile din construcții, cum ar fi clădirile publice, oficiul poștal, telegraful, calea ferată, drumurile montane și podurile.

La sfârșitul XIX E  secol , populația de la Basel, Geneva și Zurich a depășit 100.000 de locuitori, acestea sunt orașe mari acum care văd aglomerarea lor cresc rapid, cartierele și industriile rezidențiale muta departe de centrul istoric. Transportul urban devine necesar, este începutul tramvaiului. Pe locul vechilor fortificații se nasc cartiere cu o nouă urbanism , bulevarde și clădiri mari precum marile orașe europene (Paris, Berlin sau Viena). De exemplu, Bahnhofstrasse din Zurich sau Centura Fazyste din Geneva. Planificarea urbanistică este planificată la nivel de oraș, dar și la nivel teritorial: Geneva va avea planul de extindere în 1854, dar primul oraș mare planificat în 1834 este La Chaux-de-Fonds care, în urma unui incendiu care a distrus complet orașul în 1794, va fi reconstruit conform unei noi structuri urbane.

Revoluție industrială și tehnică 
Viaductul Mühlebach în 1891 pe linia Brig-Visp-Zermatt

De inginerii sunt o nouă elită . Guillaume-Henri Dufour , format la École polytechnique de Paris, va fi primul inginer cantonal din Elveția, la Geneva, însărcinat cu planificarea urbană, transportul, furnizarea de energie și servicii (apă, iluminat cu gaz) și poduri. În 1823, la Geneva, a construit primul pod suspendat folosind cabluri de oțel, podul Saint-Antoine. La Fribourg, francezul Joseph Chaley a construit cel mai lung pod suspendat al vremii cu 273 metri lungime.

În 1835, a apărut o recenzie de arhitectură, Zeitschrift für gesamte Bauwesen publicată de o asociație de ingineri și arhitecți, Verein Schweizer und Deutscher Ingenieure und Architekten (Asociația inginerilor și arhitecților elvețieni și germani) care publica articole de avangardă (acoperiș plat, beton, neîntărit la vremea respectivă și prefabricare). În 1837 a fost fondată Gesellschaft schweizerischer Ingenieure und Architekten , care a devenit ulterior Societatea Elvețiană a Inginerilor și Arhitecților (SIA), editor al standardelor SIA .

Problema unui liceu de arhitectură din Elveția a apărut în 1798. În 1833, o catedră de matematică și arhitectură aplicată a fost afiliată la Universitatea din Zurich . Sub conducerea lui Alfred Escher , prima școală federală care a inclus o secțiune pentru arhitecți și una pentru ingineri, Politehnicul din Zurich a fost inaugurat în 1855 și va pregăti, în special, ingineri pentru construcția căii ferate, drumuri și poduri precum construirea Căilor Ferate Retice între 1886 și 1914

Burghiu cu aer comprimat pentru tunelare

Construcția de căi ferate în Elveția ocupă mulți ingineri elvețieni și străini ( Alois von Negrelli și Jean Gaspard Dollfuss, de exemplu) pentru construcția de poduri și tuneluri făcute necesare de geografia Elveției . Inginerul de la Geneva, Jean-Daniel Colladon, inventează mașini cu aer comprimat pentru săparea tunelurilor lungi: tunelurile Gotthard , 15  km , (1872 - 1881) și Simplon , 19 803  km , (1898 - 1905).

Școala specială din Lausanne, o școală privată, a fost creată în 1853. În 1946, a devenit al doilea liceu federal, Școala Federală Politehnică din Lausanne .

Karl Culmann a susținut primele cursuri de statică grafică (aplicate fierului) la Polytechnicum din Zurich și a fost, de asemenea, responsabil pentru înființarea în 1880 a Laboratorului Federal pentru Testarea și Cercetarea Materialelor (EMPA). Maurice Koechlin , student la Culmann, va participa ca proiectant și colaborator principal al lui Gustave Eiffel la construcția Turnului Eiffel din Paris. Multe poduri metalice au fost construite de inginerul din cantonul Vaud Louis Gonin și bate Gubser construit podul Schwartzwasser .

Gottfried Semper a fost primul profesor de arhitectură la Polytechnicum din Zurich între 1855 și 1871. Școala are o reputație internațională la nivel înalt și mulți străini se înscriu acolo. Sectorul clădirilor publice este marcat de stilul său neoclasic care a contribuit la crearea stilului național.

Neoclasicism și istoricism 
Palais Eynard (1817-1821) la Geneva

Din 1800, construcția de clădiri publice , cum ar fi școli, spitale, muzee, oficii poștale, clădiri cantonale și clădiri federale a fost adesea încredințată „  academice  “ arhitecți care au participat la școli de renume din Europa. Arhitecții academici elvețieni vor fi instruiți la École des Beaux-Arts din Paris , pentru vorbitori de franceză (de exemplu Samuel Vaucher ) și la Academia Friedrich Weinbrenner din Karlsruhe pentru vorbitori de germană (de exemplu Melchior Berri ), dar și la München, Berlin și Milano. Ei călătoresc în Italia și Grecia pentru a se inspira din Antichitate, arhitectura lor este sobră, bine proporționată și are puține elemente decorative. Ei construiesc, de exemplu, mari vile clasiciste.

Primăria Winterthur (1864 - 1870) de Gottfried Semper

Unii arhitecți reprezentativi: Melchior Berri (1801-1854), Felix Wilhelm Kubly (1802-1872), Johann Christoph Kunkler (1813-1898), Henri Perregaux (1785-1850), Ferdinand Stalder (1813-1870), Samuel Vaucher (1798 ) - 1877), Gustav Albert Wegmann (1812-1858) și Leonhard Zeugheer (1812-1866).

Câteva clădiri reprezentative: palatul Eynard (1817-1821) la Geneva, muzeul Rath (1824-1826) la Geneva de Samuel Vaucher, Corraterie (1827-1828) la Geneva de Samuel Vaucher și Guillaume Henri Dufour, sediul Sfaturi mărețe în Aarau (1826-1828) de Franz Heinrich Hemman , Arsenal (1838-1841) și școala cantonală din St. Gallen (1851-1856) de Felix Wilheim Kubly, Le centre communal de Glaris (1837-1839) de Carl Ferdinand von Ehrenberg , Școala Cantonală din Zurich (1839-1842) de Gustav Albert Wegmann, sediul Parlamentului Cantonal din Lucerna (1841-1843) și Muzeul Augustinergasse (1845-1849) din Basel de Melchior Berri, Federal Palatul Aripa de Vest (1852-1857), la Berna de Friedrich Studer .

Clădirea Credit Suisse (1873-1876), Paradeplatz , Zurich, de Jakob Friedrich Wanner

Din 1855, Gottfried Semper, alături de Polytechnicum din Zurich, a contribuit la difuzarea în Elveția a istoricismului care a devenit un stil național, numit și „stil republican” odată cu construirea, în special, a clădirilor oficiale sau federale alese pentru unii. concurs de arhitectură. Marile hoteluri, teatre și săli de concerte, cu forme care rezultă din Renașterea târzie și din baroc, vor fi de un istoricism de inspirație franceză sau diverse: neorenaștere pentru clădirea Politehnicii din Zurich, neo-gotică pentru naționalul elvețian sau neo -Muzeul Barocului pentru gara principală din Zurich .

Câțiva arhitecți reprezentativi: Hans Wilhelm Auer (1847-1906), John și Marc Camoletti (1848-1894 / 1857 - 1940), Horace Édouard Davinet (1839-1922), Theodor Gohl (1844-1910), Gustav Gull (1858-1942) )), Benjamin Recordon (1845-1938), Gottfried Semper (1803-1879), Jakob Friedrich Wanner (1830-1903).

Câteva clădiri reprezentative: clădirea principală a Institutului Federal Elvețian de Tehnologie Zurich (1858–1864) și primăria Winterthur (1864-1870) de Gottfried Semper, gara principală din Zürich (1865-1871) și clădirea du Crédit suisse ( 1873-1876) pe Paradeplatz din Zurich de Jakob Friedrich Wanner, Grand Hôtel Schreiber (1874-1875) pe Rigi Kulm de Édouard Davinet, fosta Curte Federală (1882-1886) din Lausanne de Benjamin Recordon, oficiul poștal principal din Geneva (1890-1892) de John și Marc Camoletti, Muzeul Național Elvețian (1892-1898) de Gustav Gull, Palatul Federal (1894-1902) de Hans Wilhelm Auer.

Jugendstil 
La Maison des Paons din Geneva, de Eugène Cavalli și Ami Golay (1902-1903)

Art Nouveau ( Jugendstil în limba germană), o mișcare artistică internațională de avangardă , care a dezvoltat între 1880 și 1914 , în toate marile orașe din Europa, ca răspuns la școlile academice există în Elveția , cu stilul de brad La Chaux-de-Fonds. Este un oraș ceasornicar, iar Art Nouveau a fost adus de reprezentanți comerciali și șefi de ceasornicari. Stilul de brad, originar la Școala de Artă din La Chaux-de-Fonds sub conducerea lui Charles L'Eplattenier , este specific regiunii munților Neuchâtel , inspirat de flora și fauna Jura , capabil să se adapteze la ceasornicarie. industrie, arhitectură și obiecte de zi cu zi. Charles-Édouard Jeanneret ( Le Corbusier ) și-a făcut primele studii în această școală ( inițiere în natură ) și și-a adus contribuția la Vila Fallet în 1906.

Ne găsim în alte orașe și în special în exemplele de constructii Geneva Art Nouveau  : a n o  2 a Pictet-de-Rochemont Street (1906) de către Edward Chevallaz n o  7 din Pictet-de-Rochemont Street ( Casa de păuni , 1902-1903) de Eugene Cavalli și prietenul Golay și  strada nr . 8 Pictet-de-Rochemont ( Casa Panelor ).

Mișcarea Art Nouveau a dus la crearea Heimatschutz, a cărei acțiune are ca scop păstrarea personajelor pitorești ale patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic.

XX - lea  secol și perioada contemporană

Modern 
Biserica Sf. Antonie din Basel (1925-1927) de Karl Moser

Le Corbusier , arhitect din La Chaux-de-Fonds este unul dintre principalii reprezentanți ai mișcării moderne care lucrează în Franța, va fi activ în întreaga lume. În Elveția, la începuturile sale, a construit câteva vile între 1905 și 1916 ( vila Jeanneret-Perret și vila Schwob în special). Apoi, în 1923, vila Le Lac , o casă mică pentru părinții săi și, în 1931, clădirea Clarté din Geneva. Cu vila Le Lac, el experimentează cu trei dintre cele cinci puncte ale arhitecturii sale moderne: planul liber, fereastra de bandă, aici o fereastră lungă de 11 metri, prefigurând Vila Savoye .

Organizat de Le Corbusier, Hélène de Mandrot și Sigfried Giedion, primul congres internațional de arhitectură modernă (CIAM), a fost înființat în Elveția la Château de La Sarraz în iunie 1928 , de către un grup de 28 de arhitecți europeni. Le Corbusier publică, pe baza concluziilor CIAM IV din 1933, Carta Atenei, care este textul fondator al arhitecturii moderne și al urbanismului cunoscut sub numele de stil internațional .

Garaj în Biel (1928-1929)

Inginerul Robert Maillart (1872-1940) a fost un inovator în tehnicile de beton armat . A realizat lucrări remarcabile, precum podul Salginatobel (1930) cu arc triplu articulat sau pentru clădirea cu dale de ciuperci pentru depozitul federal de cereale din Altdorf (1912).

Planificare urbană și locuințe

Creșterea orașelor 
Imobilul Freidorf (1919-1921) din Muttenz, lângă Basel

În anii 1910, populația a părăsit mediul rural pentru a merge în oraș, locuințele se învecinează cu insalubritatea. Hans Bernoulli (1876-1959) a introdus urbanismul în Elveția cu o prezentare comparativă a douăzeci de orașe. Mișcarea muncitorească a înființat cooperative pentru a crea locuințe muncitoare pe baza modelului Werkbund  : o casă mică cu grădină. Modelul economic realist va fi casa terasată cu două sau trei etaje și grădina. De exemplu, subdiviziunea Freidorf (1919-1921) din Muttenz este sinteza dintre idealul orașului grădină și mișcarea cooperativă desfășurată de Hannes Meyer (1889-1954), director al Bauhaus între 1928 și 1930.

Cei treizeci de glorioși - orașele satelit 
Orașul Lignon

Perioada dintre 1945 și 1975 a fost marcată de o puternică dezvoltare economică. Muncitorii imigranți se adună și nevoia de noi locuințe crește, orașele satelit sunt construite în suburbiile marilor orașe: Le Lignon (1962-1971), Cité de Meyrin la periferia orașului Geneva sau districtele din Berne-Ouest (1958- 1968). Georges Brera a construit stația de epurare a apelor uzate din Aïre (Geneva) în 1967. 

Cité Halen (1957-1961) prin Atelier 5 , în apropierea Berna este un exemplu de case terasate desprinse pentru clasa de mijloc.

Contemporan 
La începutul XXI - lea  secol mulți arhitecți elvețieni au o reputație internațională: Mario Botta , Diener & Diener , Gigon Guyer , Herzog & de Meuron , Peter Zumthor , printre altele. Unii, precum Bernard Tschumi , își fac cariera în străinătate.

Patrimoniu 
Viaductul Landwasser

Conceptul de protecție a patrimoniului apare la sfârșitul XIX - lea  secol . Turismul este în plină expansiune și noile hoteluri și căile ferate montane sunt criticate, personalități din lumea literară și artele protestează împotriva excesului de publicitate, demolarea clădirilor istorice și modernizarea orașelor vechi. Aceste critici și lupta purtată împotriva demolării unei părți a meterezei din Solothurn ( Turnschanze ) sunt la originea creării companiei Heimatschutz (Swiss Heritage) .

Unele dintre acțiunile sale au fost lupta împotriva construcției căii ferate cu roată dințată Matterhorn , împotriva mai multor lucrări hidraulice sau pentru conservarea Cascadelor Rinului și a lacului Sils precum și, mai târziu, opoziția la construirea anumitor secțiuni de autostrăzi sau refuzul pentru a vedea locul armelor instalat la Rothenthurm. Societatea Elvețiană a Patrimoniului acordă în fiecare an Premiul Wakker unei municipalități distinse în domeniul conservării patrimoniului. Angajamentul său este conservarea monumentelor istorice din diferite epoci, dar și încurajarea arhitecturii moderne de calitate în cadrul noilor construcții.

Siturile culturale din Elveția care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO sunt în număr de opt: în 1983, orașul vechi Berna , mănăstirea Saint-Gall și mănăstirea benedictină din Saint-Jean-des-Sœurs au fost admise la Müstair . Până în anul 2000, acestea vor fi singurele locuri până la adăugarea celor trei castele din Bellinzona, apoi Lavaux , o podgorie terasată în 2007, ca exemplu excepțional al interacțiunii dintre oameni și mediul lor. În 2008, a existat, de asemenea, calea ferată retică în peisajele Albula și Bernina, cu numeroasele sale structuri, poduri și tuneluri, cum ar fi viaductul Landwasser . În 2009, La Chaux-de-Fonds și Le Locle au fost înregistrate ca planificare urbană de ceasornicie , apoi, în 2011, au fost admise 111 situri preistorice de adăpostire în jurul Alpilor , dintre care 56 erau situate la marginile lacurilor, râurilor și mlaștinilor în cincisprezece Cantoane elvețiene .